Corso (Argélia)
Natural da Córsega
Língua corsa
Carta de corso
Corsário
Corso carnavalesco
Cane corso — raça de cães de origem italiana

Desambiguações de gentílicos